Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute du 15 au .

Bettina Bunge remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Six équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Houston
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en février 1982